Rozdzielczość rastra – rozdzielczość bitmapy, w której budowane są komórki rastra.

Jeden z dwóch podstawowych parametrów rastra drukarskiego (obok liniatury rastra).

Poligrafia